Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Birmingham:

  – incrociatore leggero della classe Chester, varato nel 1907 e radiato nel 1923
  – incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1942 e radiato nel 1947
  – sottomarino d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1977 e radiato nel 1997